Andrej Golubev e Oleksandr Nedovjesov erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non prendere parte a questa edizione.

In finale Grégoire Barrère e Albano Olivetti hanno sconfitto James Cerretani e Marc-Andrea Hüsler con il punteggio di 5-7, 7-6(7), [10-8].

Teste di serie 

  André Göransson /  David Pel (primo turno)
  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (secondo turno)

  Sander Arends /  Roman Jebavý (primo turno)
  Karol Drzewiecki /  Szymon Walków (primo turno)

Wildcard 

  Benjamin Bonzi /  Tristan Lamasine (primo turno)
  Arthur Cazaux /  Hugo Gaston (primo turno)

  Jonathan Eysseric /  Evan Furness (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Quimper Bretagne Occidentale I 2021